Тетакруз има више значења:

 Тетакруз (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Тетакруз (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику